Göygöl steht für:

 Göygöl (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Göygöl (Rayon), ein Bezirk in Aserbaidschan
 Göygöl (See), ein See in Aserbaidschan